Egoism kan syfta på:
 Etisk egoism - ståndpunkten att man ska göra det som är i ens egenintresse, som kan vara skadligt för andra, nyttigt för andra eller neutralt för andra
 Rationell egoism - en term som används inom bland annat filosofi och samhällsvetenskaper för att beteckna handlande som främjar individens egenintresse
 Psykologisk egoism - den psykologiska och filosofiska teorin om att människors handlingar ytterst styrs av egoism
 Egoistisk anarkism - en tankeströmning som menar att alla förnimmelser utgår från individen

Egoist kan syfta på:
 Egoist (sång) - en låt av rockbandet Kent

Se även
 Altruism
Etik
 Idiopati
 Individualism
 Objektivism